Buchöd ist der Ortsname von

 Buchöd (Hohenpolding), Ortsteil der Gemeinde Hohenpolding, Landkreis Erding, Bayern
 Buchöd (Marktl), Ortsteil des Marktes Marktl, Landkreis Altötting, Bayern
 Buchöd (Simbach), Ortsteil des Marktes Simbach, Landkreis Dingolfing-Landau, Bayern